

Biologia
 Grizzly (Ursus arctos ssp.) – orso bruno del nord America
Ursus arctos californicus  – nell'ovest degli Stati Uniti, divenuto simbolo della California, estinto
Ursus arctos middendorffi  – anche chiamato orso Kodiak
Ursus arctos horribilis  – la sottospecie principale del Nordamerica
Ursus arctos nelsoni  – sottospecie messicana estinta
Ursus arctos gyas  – detto anche orso grizzly peninsulare, nativo della penisola sud-ovest dell'Alaska

Cinema
 Grizzly, l'orso che uccide (Grizzly) – film del 1976 diretto da William Girdler
 Grizzly Adams (The Life and Times of Grizzly Adams) – serie TV del 1977

Veicoli
 XA-38 Grizzly  – aereo prototipale statunitense della seconda guerra mondiale
 AVGP Grizzly  – un veicolo trasporto truppe canadese
 Grizzly combat engineering vehicle  – veicolo per genieri corazzato, basato sull'M1 Abrams
 Grizzly APC  – veicolo trasporto truppe statunitense
 KMW Grizzly  – veicolo corazzato tedesco
 Yamaha Grizzly 600  – grosso fuoristrada
 Grizzly I  – carro armato incrociatore canadese, copia dell'M4 Sherman
 Airbus A400M "Grizzly"  – aereo da trasporto militare
 SA-17 "Grizzly"  – sistema missilistico terra-aria sovietico

Altro
 Grizzly  – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Grizzly  – marca di tabacco statunitense
 Grizzly  – romanzo di Gary Paulsen del 1997
 Grizzly Butte  – piccolo vulcano nella British Columbia, Canada
 LAR Grizzly Win Mag  – pistola semiautomatica

Pagine correlate
Grizzlies